Collier Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Collier Hill (Alabama)	
 Collier Hill (Tennessee)